Wohlsdorf ist Ortsname von:
 Wohlsdorf (Scheeßel), Niedersachsen
 Wohlsdorf (Bernburg), Sachsen-Anhalt
 Wohlsdorf (Gemeinde Wettmannstätten), Steiermark
Siehe auch:
 Wöhlsdorf
 Wohldorf
 Wolsdorf